Satanus – personaggio dei fumetti DC Comics
 Satanus – personaggio dei fumetti del Giudice Dredd pubblicati da 2000 AD
 Satanus – episodio del serial Les Vampires